Název Všeruby má více obcí:

 Všeruby (okres Plzeň-sever) – město v okrese Plzeň-sever
 Všeruby (hrad) – zřícenina v blízkosti města
 Všeruby (hradiště) – hradiště severozápadně od města
 Všeruby (okres Domažlice) – městys v okrese Domažlice